Luckau ist ein Orts- und ein Familienname:

Ortsname:
 Luckau (niedersorbisch Łukow), Stadt im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg, Deutschland
 Luckau (Wendland), Dorf und Gemeinde im Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen, Deutschland
 Luckau (Ostpr.) bis 1938 Lucka, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945:  Łuka (Rozogi) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Familienname:
 Thomas Luckau (* 1957), deutscher Schwimmer

Siehe auch: Lukau